Horst Kadner ist der Name folgender Personen:

* Horst Kadner (Mathematiker) (1926–2005), deutscher Mathematiker
 Horst Kadner (Sportschütze) (* 1930), deutscher Sportschütze, Olympiateilnehmer 1960